Мария Григорьевна Петрова (10 сентября 1919 — 13 января 2003) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир свиноводческой бригады совхоза «Большевик» Милославского района Рязанской области, Герой Социалистического Труда (1960).

Биография 
Родилась в 1919 году в деревне Михайловка, Милославского района Рязанской области в многодетной русской крестьянской семье.

Завершила обучение в пятом классе школы. С 13 лет работала в колхозе, сначала разнорабочей, а затем телятницей. С 1939 года работала в совхозе «Большевик». Во время Великой Отечественной войны овдовела. Завершила обучение на курсах трактористов, один год отработала на тракторе. Затем стала бригадиром тракторной бригады, проработала в этой должности до конца войны. В 1945 году была переведена в бригаду по выращиванию свиней.

С 1950 года бригадир свиноводческой бригады совхоза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1960 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные показатели в свиноводстве Марии Григорьевне Петровой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудиться в совхозе, показывала высокие производственные результаты. Неоднократно участвовала в выставке достижений народного хозяйства. Являлась депутатом Рязанского областного совета и Милославского районного совета депутатов. С 1987 года на пенсии.

Умерла 13 января 2003 года. Похоронена в родной деревне.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (08.01.1960)
 орден Ленина (08.01.1960)
 Орден Знак Почёта (22.03.1966)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (28.03.1947)
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Свиноводы СССР
Депутаты Рязанского областного совета
Депутаты районных советов РСФСР
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС